John Hutton kan syfta på bland andra:

*John Hutton (1659–1731)
John Hutton (1847–1921)
John Hutton (konstnär) (1906–1978)
John Hutton (författare) (född 1928)
John Hutton, baron Hutton av Furness (född 1955)
John Hutton (kanadensisk politiker)
John E. Hutton (1828–1893)
John Henry Hutton